Семинарио () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Грау Семинарио, Мигель (1834—1879) — перуанский адмирал, герой войны с Чили.
 Родригес Семинарио, Мартин (1871—1961) — испанский органист и композитор.
 Семинарио Родригес, Хуан (род. 1936) — перуанский футболист.